Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1976 (The 1976 Women’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди женщин 1976) — 2-й чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин. Проводился с 21 по 30 мая 1976 в городе Западный Берлин, ФРГ.

Чемпионом стала сборная ФРГ (впервые в своей истории выиграв чемпионат мира), победившая в финале сборную Аргентины со счётом 2:0. Бронзовым призёром стали совместно сборная Нидерландов, победившая в матче за 3-е место сборную Бельгии со счётом 1:0.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 
 
  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
 Страница о чемпионате на сайте the-sports.org
 Страница результатов чемпионата на сайте todor66.com

1976 (женщины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1976
Спорт в Германии в 1976 году
Чемпионаты мира в ФРГ
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Май 1976 года
Международные спортивные соревнования в Западном Берлине
Хоккей на траве